Seznam občin departmaja Ariège zajema 332 občin.

Ariège